Martina Hingisová byla obhájkyně titulu, ale prohrála s Janou Novotnou v semifinále, které bylo pro Novotnou odvetou za finále předchozího ročníku.

Novotná pak ve finále 4. července 1998 porazila Nathalie Tauziatovou ve dvou setech 6–4, 7–6(7–2) a získala tak svůj první grandslamový titul ve dvouhře. Byl to také její první úspěch ve wimbledonském finále, kde předtím dvakrát prohrála.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.
  Martina Hingisová (semifinále)
  Lindsay Davenport (čtvrtfinále)
  Jana Novotná (vítězka)
  Steffi Grafová (3. kolo)
  Arantxa Sánchezová Vicariová (čtvrtfinále)
  Monica Selešová (čtvrtfinále)
  Venus Williamsová (čtvrtfinále)
  Conchita Martínezová (3. kolo)

   Amanda Coetzerová (2. kolo)
  Irina Spîrleaová (4. kolo)
  Mary Pierceová (1. kolo)
  Anna Kurnikovová (neúčast z důvodu zranění nohy)
  Patty Schnyderová (2. kolo)
  Sandrine Testudová (4. kolo)
  Dominique Van Roostová (4. kolo)
  Nathalie Tauziatová (finále)

Pavouk 
Legenda
 Q – kvalifikant
 WC – divoká karta
 LL – šťastný poražený
 r. – skreč

Finálová část

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon (tenis)